Huaje ()  o guaje son nahuatlismos de huaxin. hacen referencia a varios artículos:

Botánica
Nombre común de las siguientes especies:

De la familia de las leguminosas:
Leucaena leucocephala
Leucaena confusa
Leucaena collinsi
Leucaena esculenta
Las hojas tiernas de estas especies forman parte de la dieta tradicional de algunas regiones de México, y se conocen con el nombre de huaxquelite o guasquelite (del náhuatl quelite del huaje).

De la familia de las cucurbitáceas:
Lagenaria siceraria

De la familia de las vides trompeta, las especies conocidas como huaje cirial:
Crescentia alata
Crescentia cujete

Guaje
 Es sinónimo coloquial de tonto en México.
 Sinónimo de niño utilizado en Asturias
 Es el apodo de David "El Guaje" Villa, futbolista español.

Notas

Nahuatlismos